Closed-circuit television — системы закрытой трансляции телевидения, часто применяющиеся для видеонаблюдения.

Китай 
 Центральное телевидение Китая (China Central Television, CCTV) — основной телевещатель на территории материкового Китая
 CCTV-1 — флагманский канал.
 CCTV-2 - канал финансов.
 CCTV-3 - канал искусства и развлечений.
 CCTV-4 — международный канал на китайском языке.
 CCTV-5 — спортивный канал.
 CCTV-9 — канал документального кино.
 CGTN — новостной канал для международной аудитории на английском языке, ранее известный как CCTV-9, затем CCTV News.
 CGTN-Русский — русскоязычная версия телеканала CGTN, ранее известная как CCTV-Русский.

См. также 
 CTV